Verger steht für
 Verger (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Koper, heute Slowenien
 El Verger, Stadt in Spanien
 Le Verger, Gemeinde in der Bretagne, Frankreich

Verger bzw. Du Verger ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Paumier du Verger, belgischer Sportschütze
 Ferdinand von Verger (1806–1867), bayerischer Diplomat
 Jacques Verger (* 1943), französischer Mediävist
 Jean-Louis Verger (1826–1857) katholischer Priester und Attentäter
 Johann Baptist von Verger (1762–1851), bayerischer Militär und Diplomat
 Johann Antonius Kensinger Du Verger († nach 1780), holländisch-preußisch-kaiserlicher Offizier
 Marie-Elizabeth Du Verger († nach 1795), französische Harfenistin und Komponistin, siehe Marie-Elizabeth Cléry
 Pierre Verger (1902–1996), französischer Fotograf
 Pietro Paolo Vergerio (1498–1565), bis 1549 Bischof in Koper, dann ein lutherischer Theologe, Reformator, Autor, Bibelübersetzer und Diplomat

Siehe auch:
 Vergeer
 Vergers
 Duverger
 Desvergers